BJC peut faire référence à :
 {{CodeAviation|B|J|aAITA|Jeffco Airport, aéroport de Denver/Broomfield dans le Colorado, aux États-Unis}} ;
 Bubble Jet Colour, nom d'imprimantes à jet d'encre Canon.